Clansman bezeichnet:

 ehemalige britische Fähre der Hebrides-Klasse
 Clansman (Schiff), britische Fähre

The Clansman bezeichnet:

 The Clansman, Roman aus dem Jahr 1905 von Thomas Dixon Jr.
 ursprünglicher Titel des US-amerikanischen Films The Birth of a Nation von David Wark Griffith, siehe Die Geburt einer Nation